Glăvănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Glăvănești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Glăvănești (Iași), Dorf im Kreis Iași